Bassia kan avse:

Bassia (Amaranthaceae) - ett släkte amarantväxter, på svenska kallat kvastmållor.
Bassia (Abylidae)  - ett släkte nässeldjur, med en art, Bassia bassensis.